Der Begriff Rathausmann bezeichnet eine männliche Skulptur, die zur Wertschätzung einer Stadt am Turm des Rathauses angebracht ist. Einige solcher Skulpturen, die in Städten hohen Bekanntheitsgrad besitzen, sind:
 Rathausmann (Dresden)
 Rathausmann (Wien)

Siehe auch:
 Goldener Rathausmann